— японская анимационная студия, основанная в феврале 2009 года.

Аниме-сериалы

OVA/ONA 
 Drifters (2016) (версия 1-2 эп. ТВ-сериала)
 Drifters (2017)
 Aki Sora (2009—2010)
 The Qwaser of Stigmata (2010) (спинофф)
 Kagaku na Yatsura (2013)
 Vanquished Queens (2013—2014) (совместно с Arms)
 Rescue Me! (2013)
 Ark IX (2013)
 Gaworare (2014)
 Hantsu x Trash (2015—2016)

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт (японский)

Аниме-студии

Компании, основанные в 2009 году
Компании Токио